Cold Case (dt. ungeklärter Fall) bezeichnet:

 eine US-amerikanische Krimiserie, siehe Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen
 einen ungeklärten Kriminalfall, siehe Cold-Case-Ermittlungen